Флаг муниципального образования Горькоба́лковское сельское поселение Новопокровского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 февраля 2012 года решением Совета Горькобалковского сельского поселения № 85 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7490.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района в синем (голубом), белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле, с золотой вогнутой оконечностью, серебряный сквозной ромб с продетыми сквозь него тремя сопроизрастающими и расходящимися (центральный — вверх, боковые — в стороны) пшеничными колосьями, сопровождаемый сверху — ниспадающим по сторонам серебряным платом (Покровом)».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Горькобалковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Новопокровский район, на что указывает изображение Покрова — единого элемента на флагах всех поселений района.

Административный центр сельского поселения — село Горькая Балка — основано в 1845 году путём объединения нескольких хуторов, расположенных в балке Горькой, на что аллегорически указывает изображение вогнутой жёлтой полосы. Жёлтый цвет (золото) аллегорически указывает на залежи глины, которые разрабатываются в карьерах поселения.

Поселение аграрное, основа экономического развития поселения — выращивание зерновых, на что указывает изображение пшеничных колосьев.

Сквозной ромб — древнеславянский знак «Родная земля». Пшеничные колосья, продетые сквозь ромб, символизируют богатую урожаем родную плодородную землю, а также развитие самого поселения. Три пшеничных колоса аллегорически указывают на три населённых пункта в составе Горькобалковского поселения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует достаток и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения, среди которых есть и Герои Советского Союза.

Синий цвет (лазурь) цвет символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса